D'origine montagnaise, le mot "Ashuapmushuan" signifie "Là où l'on guette l'orignal". Ce mot peut désigner plusieurs toponymes:

 Territoire non-organisé du Lac-Ashuapmushuan
 Réserve faunique Ashuapmushuan
 Lac Ashuapmushuan
 Rivière Ashuapmushuan